Union-Brauerei, Unionbrauerei oder Unionsbrauerei ist der Name folgender Brauereien:

 Berliner Unions-Brauerei
 Union-Brauerei (Bremen) 
 Dortmunder Union-Brauerei
 Unionbrauerei Fulda
 Unionbrauerei Groß-Gerau (1868–1967)
 Unionsbrauerei Schülein & Cie., früherer Name von Unionsbräu in München
 Nassauer Union-Brauerei
 Sächsische Union-Brauerei
 Union-Brauerei Trier
 Union-Brauerei (Slowenien) in Ljubljana

Siehe auch:
 Brau Union, Brauerei in Linz, Österreich